Ви́ктор Варла́мов: 
 Варламов, Виктор Иванович (род. 1948) — советский конькобежец.
 Варламов, Виктор Петрович (1918—1961) — полный кавалер ордена Славы.